Tapanuli Selatan ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Sumatra Utara. Stand 2020 leben hier circa 313.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Tapanuli Utara ist die Stadt Sipirok.

Geographie 
Tapanuli Selatan liegt im Süden der Provinz Sumatra Utara hauptsächlich im Landesinneren, aber mit einem kleinen Zugang zum indischen Ozean. Es grenzt im Norden an den Regierungsbezirk Labuhanbatu Utara und im Westen an die Regierungsbezirke Padang Lawas und Padang Lawas Utara. Um Süden grenzt Tapanuli Selatan an den Kabupaten Mandailing Natal. Im Westen grenzt es an den indischen Ozean und an die namensgleichen Regierungsbezirke Tapanuli Tengah und Tapanuli Utara. Die kreisfreie Stadt Padang Sidimpuan bildet verwaltungstechnisch eine Enklave im südlichen Teil von Tapanuli Selatan. Administrativ unterteilt sich Tapanuli Selatan in 15 Distrikte (Kecamatan) mit 248 Dörfern, davon 211 Desa und 37 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Tapanuli Selatan 312.924 Menschen, 155.495 Frauen und 157.429 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 52 Personen pro Quadratkilometer. Circa 79 Prozent der Einwohner sind Muslime, 20 Prozent Protestanten und 1 Prozent Katholiken.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sumatra Utara
Geographie (Sumatra)